Memnonia är ett släkte av insekter. Memnonia ingår i familjen dvärgstritar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor 

Dvärgstritar
Memnonia